Kumár (कुमार) je indické jméno, které znamená zhruba „syn, chlapec, princ“. S více než třiceti miliony nositelů je osmým nejčastějším příjmením na světě.

 Arup Kumár Datta (* 1946), indický spisovatel
 Dilip Kumár (1922–2021), indický herec
 Inder Kumar Gujral (1919–2012), indický politik
 Mahdáv Kumár Nepál (* 1953), nepálský politik
 Míra Kumárová (* 1945), indická politička
 Sušíl Kumár (* 1983), indický zápasník
 Vidžaj Kumár (* 1985), indický sportovní střelec

podobné
 Kumárí

Reference

Externí odkazy